Сборная Таджикистан по футболу до 19 лет — национальная футбольная сборная Таджикистана, за которую имеют право выступать игроки возрастом 19 лет и младше. Главным тренером сборной является Мубин Эргашев. Юношеская сборная находится под управлением Федерации футбола Таджикистана. Игроки сборной принимают участие в юношеском чемпионате Азии.

Статистика выступлений

Юношеский чемпионат Азии

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана — fft.tj

Сборная Таджикистана по футболу
Футбол в Таджикистане
Таджикистан